gatka – u niektórych roślin: pochewka powstająca ze zrośniętych przylistków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Gatka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Gatka – część wsi Ignacewo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Gatka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica
 Gatka – część wsi Rusinów w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Gatka – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Gatka – część wsi Pobłocie w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Gatka – część wsi Opatów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Gatka – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka